Landtagswahlkreis 95 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Norden (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Wittmund (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Gütersloh II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Steinfurt I (2000)
 Landtagswahlkreis Steinfurt I – Coesfeld II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen-Land III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Bottrop (1947 bis 1962)